Bernard Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bernard Peak (Idaho)
 Bernard Peak (Wyoming)